

Biografia
Quartogenito di Thomas Howard, XVI conte di Suffolk e Elizabeth Jane, figlia di James Dutton, I barone Sherborne, succedette a suo fratello maggiore come visconte Andover e sedette in parlamento come rappresentante del Malmesbury nel 1841, posto che mantenne fino al 1852. Dal 1851 al 1882 ricoprì l'ufficio di Commissioner of Woods, Forests and Land Revenues.

Sposò Lady Louisa, figlia di Henry Petty-FitzMaurice, III marchese di Lansdowne, nel 1845. Morì nel 1882 all'età di 67 anni mentre Lady Louisa nel 1906. Loro nipote fu l'esploratore e politico Charles Howard-Bury.

Note

Bibliografia
Charles Mosley (ed.), Burke's Peerage, Baronetage & Knightage, 107th Edition, Wilmington, Delaware, 2003, vol III, pp. 3814–3817, ISBN 0-9711966-2-1

Voci correlate
Regno d'Inghilterra
Howard (famiglia)

Collegamenti esterni
Hansard 1803–2005:contributions in Parliament by Mr James Howard

James